Tāluqān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Taloqan, provinshuvudstad, Takhar, 
 Tāluqān (distrikt i Afghanistan), Takhar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar